Stor-Långtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Långtjärnen (Brunflo socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun och Östersunds kommun,  (27,1 ha)
Stor-Långtjärnen (Hackås socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Stor-Långtjärnen (Näs socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 
Stor-Långtjärnen (Offerdals socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (11,1 ha)
Stor-Långtjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Stor-Långtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (20 ha)
Stor-Långtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (14,2 ha)

Se även
Långtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn